Notowania Listy Przebojów Trójki, które przedstawiają utwory osiągające pierwsze miejsce w roku 1985.

Przypisy

Bibliografia 
 

Lista Przebojów Programu Trzeciego
Rankingi związane z muzyką
1985 w muzyce